Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Anders Järryd che hanno battuto in finale Jakob Hlasek e Evgenij Kafel'nikov 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Martin Damm /  Anders Järryd (campioni)
  Jakob Hlasek /  Evgenij Kafel'nikov (finale)

  Hendrik Jan Davids /  Sébastien Lareau (primo turno) 
  Mark Keil /  Peter Nyborg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Open 1995
ATP Tour 1995